Uummannaarsoralak bezeichnet:
 Uummannaarsoralak (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Uummannaarsoralak (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland